Малый Менеуз () — топонимы в Республике Башкортостан (Россия).
 Малый Менеуз (река) — река в России, протекает в Республике Башкортостан
 Малый Менеуз — село в Бижбулякском районе Башкортостана, относится к Михайловскому сельсовету

См. также 
 Менеуз